

39-та бригада тактичної авіації

39-та окрема залізнична бригада
 39-та окрема мотострілецька бригада